Méndez de Vigo o Méndez Vigo es un apellido o combinación de apellidos que puede responder al de las siguientes personas:

 Íñigo Méndez de Vigo y Montojo (n. 1956), jurista y político español, ministro de Educación (2015-2018) y portavoz del Gobierno (2016-2018).
 Manuel Méndez de Vigo y Méndez de Vigo, diplomático español en Japón (1938), diputado a Cortes, gobernador de Guipúzcoa.
 Santiago Méndez de Vigo (y) Méndez de Vigo Osorio y Oraá (1875-1947), diplomático español en La Haya, Praga, Chile, Cuba y Japón (1932) (hermano del anterior?)
 Santiago Méndez (de) Vigo (y García de San Pedro) (1790-1860) fue un militar mariscal de campo y ministro de Guerra español.
 Ignacio Méndez de Vigo y Valdés Miranda, político español y gobernador de Ávila, León, Córdoba, Zaragoza, Cádiz y Barcelona entre 1856 y 1866.
 Ramón Echagüe y Méndez (de) Vigo (1852–1917), militar y político español, director general de la Guardia Civil (1913) y ministros de Guerra (1913-1915).